Валдемар IV може да се отнася за:

 Валдемар IV (Анхалт)
 Валдемар IV (Шлезвиг)
 Валдемар IV (Дания)